Kaneda peut faire référence à :

Patronymes 
Kaneda est un prénom ou un nom de famille japonais porté ou ayant été porté par :

 Hiroshi Kaneda, astronome japonais
 Mami Kaneda, footballeuse japonaise
 Masaichi Kaneda, ancien joueur de baseball
 Tomoko Kaneda (né en 1973), actrice vocale japonaise, chanteuse de J-Pop
 Sekiryo Kaneda, ancien PDG de Nintendo

Personnages de fiction 
 Kaneda Shotaro, personnage du manga Akira et de son adaptation en film, Akira
 Shotaro Kaneda de Tetsujin 28-gō (Gigantor)

Patronyme japonais